Radiigera är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Radiigera i familjen jordstjärnor, ordningen Geastrales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen jordstjärnor, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Jordstjärnor
Radiigera